Анна Жаганьская (XV век)
 Анна Жаганьская (XVI век)